«А́нна Каре́нина» — советский широкоформатный художественный фильм режиссёра Александра Зархи в двух частях по одноимённому роману Льва Николаевича Толстого.

Сюжет 
В основе сюжета фильма любовь замужней женщины Анны Карениной и молодого офицера Алексея Вронского. Анна уходит из семьи в поисках счастья к любимому человеку. Ей приходится пойти на очень серьёзный шаг в своей жизни — расстаться со своим сыном. Меняется отношение к ней высшего света. Всё это приносит много боли и унижений главной героине. Так и не обретя счастья и не примирившись со своим положением, в конце фильма Анна бросается под поезд.

В ролях

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Василий Катанян, Александр Зархи
 Режиссёр-ростановщик: Александр Зархи
 Оператор-постановщик: Леонид Калашников
 Художники-постановщики: Александр Борисов, Юрий Кладиенко
 Композитор: Родион Щедрин
 Звукооператоры: Вячеслав Лещев, Борис Зуев
 Художник по костюмам: Людмила Кусакова
 Художник по гриму: Т. Крылова
 Монтаж: Н. Петрыкина
 Дирижёр: Э. Хачатурян

История создания 
Создатели картины «нарушили» канон, созданный в СССР мхатовским спектаклем «Анна Каренина» 1937 года — возвратили Левина и Китти в число действующих лиц.

На роль Каренина пробовались Евгений Евстигнеев, Андрей Попов, Иннокентий Смоктуновский, Николай Черкасов — в Госфильмофонде России сохранились редкие кадры, демонстрировавшиеся на кинофестивале архивного кино «Белые столбы» в 2015 году.

Главные роли, Анну и Вронского, сыграли  — актёры Татьяна Самойлова и Василий Лановой.

Фильм должен был участвовать в Каннском фестивале 1968, но студенческие стачки помешали открытию фестиваля и европейская премьера не состоялась.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 «Анна Каренина» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 
 

Фильмы-драмы СССР
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы СССР 1967 года
Экранизации романа «Анна Каренина»